Divisione Nazionale 1938-1939 può riferirsi a:

 Divisione Nazionale 1938-1939, 10º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1938-1939, 11º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione